Neoaves — клада новонебных птиц, в которую включают почти всех современных птиц (Neornithes), кроме бескилевых (страусы, киви, тинаму и их родственники) и Galloanseres (утки, куры и родственники).

Деление Neognathae (новонебных) на Galloanseres и Neoaves является в настоящее время практически общепринятым.

Почти 95 % из приблизительно 10 000 известных видов птиц относятся к Neoaves.

Классификация 

Кладограмма Neoaves по Braun & Kimball (2021).

См. также 
 Классификация Сибли — Алквиста

Примечания 

Новонёбные